Gary Rydstrom – tecnico del suono e regista statunitense
Henrik Rydström – allenatore di calcio e calciatore svedese
Nils Rydström – schermidore svedese